Menominee – popolo di nativi americani
 Stati Uniti d'America
 Menominee – villaggio della Contea di Jo Daviess, Illinois
 Menominee – città della Contea di Menominee, Michigan
 Menominee – township della Contea di Menominee, Michigan
 Menominee – contea e villaggio del Wisconsin
 Menominee – fiume del Michigan e Wisconsin